Терентеево — название населённых пунктов в России:

 Терентеево — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Терентеево — деревня в Угранском районе Смоленской области.